Сумская областная государственная администрация  — местная государственная администрация Сумской области. Располагается в Сумах, по адресу: пл. Независимости, 2.

Председатель Сумской областной государственной администрации назначается на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

Председатель Сумской областной государственной администрации при осуществлении своих полномочий ответственно перед Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, подотчетен и подконтролен органам исполнительной власти высшего уровня.

История

Председатели

Структура 
Структура на 2014 год:

Аппарат 
 Организационный отдел
 Отдел кадровой работы
 Юридический отдел
 Отдел документооборота
 Отдел контроля
 Отдел финансово-хозяйственного обеспечения
 Отдел администрирования Государственного реестра избирателей
 Отдел по работе с обращениями граждан
 Отдел информационно-компьютерного обеспечения
 Сектор режимно-секретной работы
 Главный специалист по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
 Главный специалист по вопросам мобилизационной работы

Структурные подразделения 
 Департамент экономического развития и торговли
 Департамент финансов
 Департамент социальной защиты населения
 Департамент агропромышленного развития
 Управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью
 Управление промышленности
 Департамент экологии, топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов
 Управление жилищно-коммунального хозяйства
 Управление образования и науки
 Управление здравоохранения
 Управление культуры и туризма, национальностей и религий
 Управление молодежи и спорта
 Департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы
 Управление градостроительства и архитектуры
 Управление капитального строительства
 Управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской областной государственной администрации
 Управление инфраструктуры
 Отдел обеспечения доступа к публичной информации
 Служба по делам детей
 Государственный архив
 Сектор внутреннего аудита

Руководство 
 Председатель — Живицкий Дмитрий Алексеевич
 Первый заместитель председателя — Савченко Тарас Григорьевич
 Заместитель председателя — Медвидь Виктория Юрьевна
 Заместитель председателя — 
 Заместитель председателя — Клименчуков Олег Владимирович
 Заместитель председателя — Бойко Елена Анатольевна
 Заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Бирюков Андрей Витальевич
 Руководитель аппарата — Кальченко Игорь Владимирович

См. также 
 Сумская область

Примечания

Ссылки 
 Сумская ОГА

Сумская область
Областные администрации Украины